SPN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 400 амінокислот, а молекулярна маса — 40 322.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки